O03 steht für:
 O03, ICD-10-Code für einen Spontanabort, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O00-O08
 O03, FAA-Code für den Morgantown Airport in Morgantown, Pennsylvania, Vereinigte Staaten 

O03